Regla peut désigner :

Toponyme 

 Regla, une municipalité de La Havane ;
 Regla de Ocha, autre nom de la Santeria.

Prénom 

 Regla Torres Herrera (1975-), joueuse cubaine de volley-ball ;
 Regla Bell (1970-), joueuse cubaine de volley-ball.

Autres 
 Prismes basaltiques de Santa María Regla, formations rocheuses situées dans l'État d'Hidalgo au Mexique ;
 Pedro Romero de Terreros, comte de Regla, magnat et philanthrope du  au Mexique.